El Tros de Canja és un camp de conreu de secà del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

És al sud de la vila, a ponent de les Esplanes, al nord de l'Hospital i a llevant de los Prats. Al sud-est hi ha la Coma i la Cabana del Lluc.

Canja